

Cinema 
 Amori in città... e tradimenti in campagna (Town & Country) – film del 2001 diretto da Peter Chelsom

Editoria 
 Town & Country – rivista statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Town and Country – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Town and Country – census-designated place della Contea di Spokane, Washington

Musica 
 Town & Country – gruppo musicale statunitense
 Town and Country – album degli Humble Pie del 1969